Эрвальд () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Близ городка (район Obermoos) находится канатная дорога Тирольский Цугшпитцбан, ведущая на вершину горы Цугшпитце.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код — 70807.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Шнитцер по результатам выборов 2004 года.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля